Тюлин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Тюлин, Андрей Евгеньевич (род. 1961) — генерал-лейтенант запаса, кандидат технических наук, профессор Академии военных наук.
 Тюлин, Георгий Александрович (1914—1990) — советский учёный в области ракетно-космической техники, доктор технических наук.
 Тюлин, Даниил Юрьевич (1925—1972) — советский дирижёр, сын Юрия Тюлина.
 Тюлин, Евгений Викторович (1945—2007) — советский и российский шахматист.
 Тюлин, Михаил Степанович (1862—1935) — генерал от кавалерии РИА, служил в РККА.
 Тюлин, Юрий Николаевич (1893—1978) — советский музыковед, доктор искусствоведения (1937), педагог и композитор.

